Hemdijk (Middelzee), een oude dijk van de Middelzee (Friesland)
Hemdijk (Sneek), een wijk in de stad Sneek in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)